Чемпионат Азии по дзюдо 1966 года прошёл в Маниле (Филиппины) в мае.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Judo Channel by Token Corporation
 Judo Union of Asia

1966
Май 1966 года
1966 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Маниле
1966 год на Филиппинах
Чемпионаты Азии на Филиппинах
Дзюдо на Филиппинах